Кита́й может означать:

 Китайская цивилизация — цивилизация в Азии, одна из древнейших на Земле.
 Китай (Китайская Народная Республика) — современное государство, член ООН (см. также Континентальный Китай).
 Китайская Республика (обычно упоминается как Тайвань) — частично признанное государство, контролирующее остров Тайвань и несколько прилегающих к нему меньших островов (см. также Свободная территория Китайской Республики).
 Большой Китай — регион, включая Континентальный Китай и Тайвань.
 Внутренний Китай — историческая территория Хань в Китае.

Топоним 
Россия
 Китай — упразднённое село в Сакском районе Крыма.
 Китай — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Китай — до 1924 г. название села Либкнехтовка в Ленинском районе Крыма.

Узбекистан
 Китай — поселок городского типа в Амударьинском районе Каракалпакстана.
 Китай — посёлок городского типа в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

Украина
 Китай — озеро в Одесской области.
 Китай — остров в Херсонской области.
 Китай — до 1945 г название села Червоный Яр в Килийском районе Одесской области.

Прочее 
 KIT-I (произносится как «Кит-ай») — российская музыкальная группа.
 (1125) Китай — астероид.
 «Китай» — русскоязычный журнал, выпускаемый официальным издательством Китая «Жэньминь жибао» в России.
 Китай (род) — род в составе каракалпаков.

Персоналии 
 Шуйский, Василий Фёдорович (по прозвищу Китай) — российский государственный деятель второй половины XV века.
 Китай, Рон Б. (1932—2007) — британский живописец и график.

См. также